WSH steht für:

 Windows Script Host, ActiveX-Schnittstelle für Programmiersprachen in Windows-Betriebssystemen
 Werkschulheim, österreichische Schulform
 Brookhaven Airport (IATA-Code), Flughafen von Shirley (New York), New York (Bundesstaat)

WSH